Erik z Rosenborgu (Erik Frederik Kristián Alexandr; 8. listopadu 1890, Kodaň – 10. září 1950, Kodaň) byl dánský princ. Narodil se jako syn prince Valdemara Dánského a princezny Marie Orleánské.

Původ a rodina 

Princ Erik se narodil 8. listopadu 1890 ve Žlutém paláci, městském domě z 18. století na 18 Amaliegade, těsně přiléhající ke komplexu paláce Amalienborg v Kodani. Narodil se jako třetí syn dánského prince Valdemara a jeho manželky Marie Orleánské. Jeho otec byl nejmladším synem krále Kristiána IX. Dánského a Luisy Hesensko-Kasselské, a jeho matka nejstarší dcerou prince Roberta, vévody z Chartres, a princezny Františky Orleánské. Manželství jeho rodičů bylo prý uzavřeno z politických důvodů.

Manželství a potomci 
Podle zvyku dánské královské rodiny se Erik vzdal svých nároků na trůn, když se rozhodl oženit se s běžnou občankou. Erikovou manželkou se stala v Ottawě v Ontariu 11. února 1924 Lois Frances Boothová (1897–1941), vnučka železničního barona Johna Rudolphuse Bootha. Manželé se v roce 1937 rozvedli. Měli spolu dvě děti:

 hraběnka Alexandra Dagmar Frances Mare Markéta z Rosenborgu (5. února 1927 – 5. října 1992)
 hrabě Kristián Eduard Valdemar Jan Frederik Petr z Rosenborgu (16. července 1932 – 24. března 1997)

Princ Erik zemřel 10. září 1950 ve věku 59 let v rodné Kodani.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 8. listopadu
Narození v roce 1890
Narození v Kodani
Úmrtí 10. září
Úmrtí v roce 1950
Úmrtí v Kodani
Dánští princové
Glücksburkové
Pohřbení v katedrále v Roskilde
Nositelé Řádu Dannebrog